Балдза ( или Сиври-Тепе, ) — низкий хребет в Греции, на левом берегу Галикоса, к северу от Ореокастрона и Салоник, к юго-востоку от озера Пикролимни. Высочайшая вершина — Балдза высотой 561 м над уровнем моря. Является продолжением гор Хортиатис (Кисос), от которых отделён перевалом Дервени.

Примечания

Ссылки 
 
 Το σύγχρονο Ωραιόκαστρο, Δρ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, ιστορικός της οικονομίας
 Αθλητικά Νέα Ωραιοκάστρου, Ανάβαση στο Σιβρί Ωραιοκάστρου, Σοφία Κυριακίδου

Горы Греции
Салоники